echo – odbicie dźwięku od przeszkód
 echo – technika pisania utworów literackich używana w poezji
 Echo – mityczna nimfa górska, córka Eteru (górna warstwa powietrza, miejsce bogów) i Gai, czyli Ziemi Matki
 Echo – Biuro Pomocy Humanitarnej Wspólnoty Europejskiej
 Echo – radziecki okręt podwodny
 Echo – rodzaj ważek z rodziny świteziankowatych
 Echo – sklep odzieżowy
 Echo Investment – firma inwestycyjno-deweloperska
 Echo – prosty program
 ECHO – technika diagnostyki obrazowej
 ECHO – grupa wirusów
 Echo – schronisko turystyczne w Starej Płaninie, w Bułgarii

Media

Czasopisma 
 „Echo” – miesięcznik redagowany przez włocławskie szkoły średnie w okresie międzywojennym
 „Echo” – czasopismo regionalne (Tychy), wydawane od 1956 r.
 „Echo” – czasopismo lokalne wydawane w wersji tygodnika dla mieszkańców rejonu opoczyńsko-tomaszowskiego
 „Echo Dnia” – kielecki dziennik lokalny wydawany od roku 1971
 „Echo Kujawskie” – włocławska mutacja łódzkiego dziennika Echo
 „Echo Krakowa” – dziennik popołudniowy, który wychodził w Krakowie w latach (1946–1997)
 „Echo” – tygodnik literacko-teatralno-artystyczny wydawany w Krakowie w latach (1877–1879)
 „Echo Miasta” – bezpłatna gazeta ukazująca się w każdy czwartek i niedzielę (obecnie „Nasze Miasto”)
 „Echo” – dziennik który wychodził w Łodzi w latach (1928–1939)
 „Echo Polskie” – pismo polonijne wydawane w Buenos Aires w latach (1913–1915)
 „Echo Polskie” – dziennik który wychodził w Łodzi w latach (1931–1939)
 „Echo Polskie” – tygodnik ilustrowany, ukazywał się w Moskwie w latach 1915–1917
 „Echo Wisły” – czasopismo regionalne wydawane w Wiśle od 1999 roku

Inne 
 „Echo” – niemiecka nagroda muzyczna
 PTV Echo – pierwsza w Polsce (i w krajach byłego bloku wschodniego) niepubliczna stacja telewizyjna, nadająca we Wrocławiu w latach 1990–1995
 Echo – warszawska grupa hip-hopowa, album „Po prostu echo”
 „Gazeta Bezpłatna ECHO”
 Echo – album studyjny piosenkarki Leony Lewis
 „Echo” – film w reżyserii Stanisława Różewicza z 1964 roku
 Echo – pierwsza kompilacja polskiej grupy muzycznej Hermh
 Echo – singel Cyndi Lauper
 Echo – singel Fettes Brot
 Echo – singel Kaena i Ewy Farnej
 Echo – singel Anggun

Miejscowości w USA 
 Echo – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Echo – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Umatilla
 Echo – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Summit

Gminy w USA 
 Echo (ang. Echo Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
 Echo (ang. Echo Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine